Vasco da Gama, (1460. – 1524.), portugalski pomorac i istraživač
 Vasco da Gama (most), most preko rijeke Tajo u Lisabonu
 Vasco da Gama (nogometni klub), nogometni klub iz Rio de Janeira (Brazil)